Азиатский кубок вызова по хоккею с шайбой 2015 года — 8-й турнир Азиатского кубка вызова под эгидой ИИХФ, проходивший с 14 по 19 марта 2015 года в Тайбэе, Тайвань. Розыгрыш пройдёт по круговой системе. Из-за неучастия сборной Гонконга в Кубке сыграют всего пять сборных. Вследствие этого ни одна команда по итогам турнира не перейдёт в первый дивизион. Сборная Тайваня третий раза подряд стала победителем Кубка вызова, одержав победу во всех матчах. Серебряную медаль как и год назад выиграла сборная ОАЭ, уступившая в решающем матче тайваньцем — 4:5. Для сборной Монголии это стала уже третья подряд бронзовая медаль на Кубках Вызова.

Лучшим бомбардиром второй турнир подряд стал игрок сборной Тайваня Лу Лифэн, на этот раз набравший 17 (5+12) очков в четырёх матчах. Лучшим вратарём турнира был признан игрок сборной ОАЭ Ахмед Аль-Дахери. Лучшим защитником стал тайванец Чжань Вэйтин, а нападающим его соотечественник — Шэнь Яньцзинь.

Участвующие команды 

В чемпионате принимали участие 5 национальных команд. Сборная Макао пришла из первого дивизиона, остальные — с прошлого турнира ТОП-дивизиона.

 ×
 *
 *
 *
 ^
 <div id="1">* = 3 команды автоматически квалифицировались в высший дивизион по итогам Азиатского кубка вызова 2014 года
 ^ = Команда перешла в высший дивизион по итогам первого дивизиона Азиатского кубка вызова 2014 года
 <div id="3">× = Квалифицировались как хозяева чемпионата

Судьи 

ИИХФ утвердила 3 главных и 5 линейных судей для обслуживания матчей Азиатского кубка вызова по хоккею с шайбой 2015 года.

Главные судьи
  Цзян Чжиюань
  О Дэгун
  Юнчунь Лим

Линейные судьи
  Уболлук Аомсин
  Чароенрак Арнурап
  Чои Сукбэ
  Николас Сеппонен
  Там Вен Леон

Турнир

Таблица

Результаты 

Время местное (UTC+8).

Итоговое положение команд

Лучшие бомбардиры 

Примечание: И = Количество проведённых игр; Г = Голы; П = Голевые передачи; О = Очки; Штр = Штрафное время; +/− = Плюс-минус

По данным: IIHF.com

Лучшие вратари 

В списке вратари, сыгравшие не менее 40 % от всего игрового времени их сборной.

Примечание: ВП = Время на площадке; Бр = Броски по воротам; ПШ = Пропущено шайб; КН = Коэффициент надёжности; %ОБ = Процент отражённых бросков; И"0" = «Сухие игры»

По данным: IIHF.com

Индивидуальные награды 

Лучшие игроки по амплуа:
 Вратарь:  Ахмед Аль-Дахери
 Защитник:  Чжань Вэйтин
 Нападающий:  Шэнь Яньцзинь

Лучшие игроки в каждой команде по версии тренеров:
  Хо Чон Нин
  Мишигсурэн Намжил
  Теерасак Раттаначот
  Чжань Кайсян
  Ахмед Аль-Дахери

Примечания

Ссылки